Brown Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brown Hall (New Mexico), NRHP-Nr. 88001550
 Brown Hall (South Dakota), NRHP-Nr. 89002336